Molekulska formula -{C6H10O2}- se može odnositi na:

 Kaprolakton
 Etilen-vinil acetat
 Heksan-2,5-dion